Turgai (russisch ) steht für:
 Turgai (Russland), ländliche Siedlung in Russland, Oblast Orenburg
 Turgai (Fluss), Fluss in Kasachstan
 Oblast Turgai (Russisches Reich) Verwaltungseinheit des Russischen Kaiserreiches
 Oblast Turgai (kasach. Torghai), Verwaltungseinheit der Kasachischen SSR der Sowjetunion

Siehe auch:
 Turgaiplateau
 Turgaisenke
 Torghai (Begriffsklärungsseite), entsprechende kasachische Form